Blumea (geslacht), plantengeslacht uit de composietenfamilie
Blumea (tijdschrift), botanisch tijdschrift van het Nationaal Herbarium Nederland